Gyalu (szerszám)
 Gyalu (történelmi személy)

Földrajz
 Gyalu (Gilău) település Romániában, Kolozs megyében
 Gyalui vár (A kolozs megyei Gyalu településen)
 Gyalui-havasok (hegység Erdélyben)
 Gyalu a Szolnok megyei, ma Kunszentmártonhoz tartozó Kungyalu ideiglenes neve 1950 és 1951 között